«Ariel Pereyra» - conjunto del nombre propio Ariel y el apellido Pereyra - puede referirse a:

Personajes 
 Ariel Gustavo Pereyra (1973-), futbolista (defensa) argentino.
 Ariel Roberto Pereyra (1973-), futbolista (delantero) argentino.